Río Avión kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Avión (vattendrag i Spanien, Provincia de Palencia), Kastilien och Leon, 
 Río Avión (vattendrag i Spanien, Provincia de Soria), Kastilien och Leon, 

Robotskapade Spanienförgreningar